Hatten, commune du Bas-Rhin
 Hatten (Oldenbourg), commune allemande